Серапион — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:

Раннехристианские деятели 
 Серапион Антиохийский (, , ? — 211) — архиепископ Антиохийский, христианский писатель.
 Серапион из Катаньи (погиб в 304 году) — священномученик из Катании.
 Серапион Синдонит (V век) — раннехристианский святой, аскет, в православии преподобный.
 Серапион Тмуитский (IV век) — раннехристианский святой, исповедник.

Деятели русского православия 
 Серапион Владимирский (ум. 1275) — русский проповедник и писатель, в последний год своей жизни — епископ Владимирский.
 Серапион Псковский (1390—1480) — преподобный, что на Толве реке, псковский чудотворец.

 Серапион (XVI век) — старец псковского Елизарова монастыря.
 Серапион (ум. 1516) — святой Русской церкви, архиепископ Новгородский
 Серапион (ум. 1653) — епископ Русской церкви, архиепископ Суздальский и Тарусский.

 Серапион (Александровский) (1747—1824) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.
 Серапион (Гравирович) (XVII век) — преподобный Кожеезерский, в миру пленный казанский мурза Туртас Гравирович.
 Серапион (Дунай) (род. 1967) — архиерей Русской православной церкви, епископ Ялуторовский, викарий Тобольской епархии.
 Серапион (Колосницин) (род. 1964) — епископ Русской православной церкви, епископ Кокшетауский и Акмолинский.
 Серапион (Курцев) (ум. 1552) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.
 Серапион (Лятошевич) (1705—1762) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Белозерский.
 Серапион (Маевский) (1827—1891) — архиерей Русской православной церкви, епископ Екатеринославский и Таганрогский.
 Серапион (Машкин) (1854—1905) — русский богослов и философ.
 Серапион (Митько) (род. 1971) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен.
 Серапион (Полховский) (ум. 1704) — епископ Русской православной церкви, епископ Могилёвский, Мстиславский и Оршанский.
 Серапион (Сперанцев) — епископ Православной российской церкви, обновленческий архиепископ Псковский и Порховский.
 Серапион (Сысоев) (ум. 1653) — епископ Русской православной церкви, митрополит Крутицкий (Сарский и Подонский).
 Серапион (Фадеев) (1933—1999) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тульский и Белёвский.
 Серапион (Шевалеевский) (1873—1937) — епископ Русской церкви, епископ Арзамасский, викарий Горьковской епархии.

Другие 
 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион (182/181—132 до н. э.) — древнеримский военачальник и политический деятель.
 Мара бар Серапион (I—II век) — сирийский писатель.

См. также 
 Серапионовы братья

Примечания

Ссылки